Zippert ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Zippert (1936–2007), deutscher evangelischer Theologe und Bischof
 Hans Zippert (* 1957), deutscher Journalist und Satiriker
 Thomas Zippert (* 1961), deutscher evangelischer Theologe